Зірі ібн Манад (? — 971) — засновник династії Зірідів, валі Магрибу.

 Булуггін ібн Зірі (? — 984) — 1-й емір держави Зірідів в Іфрікії у 973—984 роках.
 Ґбая Боніфацій Зірі (* 1949) — католицький єпископ, єпархія Абенгуру (Кот-д'Івуар).
 Заві бен Зірі (? — 1037/1038) — засновник Гранадської тайфи.
 Максиміліан Зірі (1897—1961) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.

Зірі — населений пункт в остані Східний Азербайджан.
 Зірі — населений пункт в остані Керман.

Див. також 
 Зіріди